Нагорьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Нагорьевское сельское поселение — входит в Ровеньский район

Ярославская область 
 Нагорьевское сельское поселение — входит в Переславский район